Există mai multe persoane cu numele Dan Petrescu:

 Dan Petrescu (scriitor)
 Dan Petrescu (fotbalist)
 Dan Petrescu (arbitru de fotbal)
 Dan Petrescu (geolog)